Il Risorgimento può assumere diversi significati.

Editoria
È stato il nome di due quotidiani italiani ed è il nome di una rivista italiana di storiografia:

Il Risorgimento di Torino (1847-1852 e 1856-1857);
Il Risorgimento di Napoli, fondato dal PWB alleato nel 1944;
Il Risorgimento, rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea fondata a Milano nel 1949.

Geografia
Risorgimento, quartiere di Potenza

Poesia
Il risorgimento è il titolo di una poesia di Giacomo Leopardi, scritta a Pisa nell'aprile 1828, prima dei cosiddetti Grandi Idilli.